De la Rive (alte Genfer Familie) ist der Name folgender Personen:

 Auguste Arthur de la Rive (1801–1873), Schweizer Physiker
 Charles-Gaspard de la Rive (1770–1834), Schweizer Chemiker und Psychiater
 Edmond de la Rive (1847–1902), Schweizer Offizier
 Lucien de la Rive (1834–1924), Schweizer Physiker
 Pierre-Louis de la Rive (1753–1817), Schweizer Maler